Stati Uniti d'America
 Littlefield – CDP della Contea di Mohave, Arizona
 Littlefield – township della Contea di Emmet, Michigan
 Littlefield – città della Contea di Lamb, Texas